Исаковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Исаковское сельское поселение — в составе Вяземского района, Смоленская область
 Исаковское сельское поселение — в составе Буинского района, Татарстан
 Исаковское сельское поселение — в составе Балезинского района, Удмуртия
 Исаковское сельское поселение — в составе Красноармейского района, Чувашия